Андрію́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Андріюк Василь Васильович (1963—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андріюк Євген Олександрович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андріюк Павло Степанович (1923—1992) — радянський живописець, графік.